Los Tiempos puede referirse a:

 Los Tiempos, periódico boliviano editado en Cochabamba.
 Los Tiempos (Chile, 1877-1882), periódico desaparecido de Chile.
 Los Tiempos (Chile, 1923-1934), periódico desaparecido de Chile.